Кубанский:

Топонимы

Россия 
 Кубанский — хутор в Белореченском районе Краснодарского края.
 Кубанский — посёлок в Новопокровском районе Краснодарского края.
 Кубанский — хутор в Тимашёвском районе Краснодарского края.
 Кубанский — хутор в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
 Кубанский — посёлок в Каргатском районе Новосибирской области.

См. также 
 Кубанский переулок — список
 Кубанский проезд — список
 Малый Кубанский мост (Сочи)

Люди 
 Кубанский, Георгий Владимирович  (1907—1976) — советский писатель.
 Кубанский, Ефим Семёнович (1910—2007) — советский артист оригинального жанра.

См. также 
 Кубанка
 Кубанская
 Кубанское
 Кубань